Ватрен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ватрен, Доминик — французский политик, сенатор Франции, член Коммунистической партии.
 Ватрен, Жюльен (род. 1992) — бельгийский легкоатлет, специализирующийся в беге на короткие дистанции.